MNA steht als Abkürzung für:

 Magyar Nemzeti Arcvonal (Ungarische Nationale Front)
 Master of Nonprofit-Administration, Masterabschluss des Studienganges Nonprofit Management and Governance der Universität Münster
 Medizinische Nothilfe Albanien, eine deutsche Hilfsorganisation (NGO) mit Projekten in Albanien
 Mehr News Agency, eine iranische Nachrichtenagentur
 den Flughafen Melangguane auf den Talaud-Inseln in Indonesien nach dem IATA-Flughafencode
 Merpati Nusantara Airlines, indonesische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Mini Nutritional Assessment, ein Assessmentinstrument, das in der Pflege angewandt wird, um den Ernährungszustand und das Risiko für Unter- und Mangelernährung bei Pflegebedürftigen zu bewerten
 Mitsprache des Nidwaldner Volks bei Atomanlagen, eine ehemalige Schweizer Bürgerinitiative 
 Modified nodal analysis, englisch für Modifizierte Knotenspannungsanalyse in der Elektrotechnik
 Monitored Natural Attenuation, siehe Natürliche Attenuation
 Moldova Noastra Alliance fraction, einer von Serafim Urecheanu geführten Partei in Moldawien
 Mouvement national algérien, eine französische Bewegung, die die Unabhängigkeit Algeriens anstrebte
 Museo Nacional de Antropología, Museum in Mexiko
 Museo Nacional de Arte (Bolivien), Nationales Kunstmuseum in La Paz, Bolivien
 Museo Nazionale dell’Antartide Felice Ippolito, das nationale Antarktismuseum Italiens
 Myanmar National Airlines, die nationale Fluggesellschaft von Myanmar

mna steht für:
 Mine (Münze), griechische Münze

Abkürzung